Stadia ist:
 Stadia (Karien), antike Stadt in der kleinasiatischen Landschaft Karien
 Titularbistum Stadia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Google Stadia, Cloud-Gaming-Service von Google
 in der englischen Sprache eine mögliche Pluralform von Stadium
 Plural von Stadion, ein altes griechisches Längenmaß, siehe Alte Maße und Gewichte (Antike)#Griechisches System